Marian Jurecki (1896–1984) – oficer dyplomowany Wojska Polskiego
 Marian Jurecki (1911–1941) – oficer Wojska Polskiego, cichociemny